Midget est un terme anglosaxon qui vient du terme Midge, une mouche des sables (nom familier). C'est généralement un terme plutôt péjoratif servant à désigner une personne de petite taille, éventuellement atteinte de nanisme. Utilisé comme nom commun, surnom, sobriquet ou adjectif, le terme se réfère à quelque chose de plus petit que la taille habituelle (« minuscule », « minus », « mini », « poussin », « nabot », « moucheron », « gringalet », « demi-portion », « petitou », « l'asticot »).

Actuellement le terme peut désigner :
 un véhicule automobile :
 le véhicule décapotable des années 1960/1970 : la Midget (aujourd'hui automobile de collection),
 une attraction touristique et ludique réalisée avec le véhicule précité : Midget Autopia,
 le triporteur  ;
 l'identité d'une personne physique, d'un groupe ou d'un titre de musique :
 Joseph Robert Loscalzo, surnommé Midget Wolgast, boxeur américain (1910-1955),
 Midget Tossing, album de musique du groupe Yellowcard,
 Midget Saw, titre d'une chanson de l'album Back Through Time du groupe de pirate metal Alestorm,
  un groupe de rock britannique,
 Un niveau de ligue mineures sportives en Amérique du Nord.